

Cinema
Cheaters – cortometraggio del 1916 diretto da Lucius Henderson
Cheaters – film del 1927 diretto da Oscar Apfel
Cheaters – film del 1934 diretto da Phil Rosen

Televisione
Cheaters - Tradimenti (Cheaters) – reality show statunitense trasmesso dal 2000
Cheaters – film per la televisione statunitense del 1980 diretto da Terry Williams
Truffa al liceo (Cheaters) – film per la televisione statunitense del 2000 diretto da John Stockwell